Pogonat ist der Familienname folgender Personen:

 Brigitte Pogonat (* 1980), kanadische Schauspielerin
 Catherine Pogonat, kanadische Fernseh- und Radiomoderatorin
 Margareta Pogonat (1933–2014), rumänische Schauspielerin
 Petru Pogonat (1880–1957), rumänischer Anwalt und Politiker